Haraucourt (Meurthe i Mozela) – francuskie miasto w regionie Lotaryngia
 Haraucourt (Ardeny) – francuskie miasto w regionie Szampania-Ardeny